Дедуровка — село в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр Дедуровского сельсовета.

География 
Село расположено в нескольких километрах от реки Урал недалеко от районного центра — Оренбурга.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района